Jméno a příjmení Vladimír Kovářík má více nositelů:

 Vladimír Kovářík (1913–1982) – český literární vědec
 Vladimír Kovářík (malíř) (1921–1999) – český malíř, ilustrátor a grafik
 Vladimír Kovářík (spisovatel) (* 1946) – český publicista a spisovatel